Cummings může být:

 Burton Cummings (* 1947) – kanadský rockový klávesista, zpěvák, multiinstrumentalista a hudební skladatel
 Edward Estlin Cummings (1894–1962) – americký básník, malíř, dramatik a autor divadelních her
 Rob Zombie, vlastním jménem Rob Cummings (* 1965) – americký hardrockový zpěvák, filmový režisér a spisovatel
 USS Cummings – vícero lodí námořnictva Spojených států amerických